Вильянуэва-де-Арганьо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 7,83 км². Население — 113 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса